Leiochone singularis är en ringmaskart som beskrevs av Gravier 1907. Leiochone singularis ingår i släktet Leiochone och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
singularis